Machado je příjmení rozšířené ve španělské a portugalské jazykové oblasti:

 Alicia Machado (* 1976), venezuelská modelka
 Antonio Machado (1875–1939), španělský básník
 Bernardino Machado (1851–1944), portugalský politik
 Dinis Machado (1930–2008), portugalský publicista
 Gerardo Machado (1871–1939), kubánský diktátor
 Joaquim Maria Machado de Assis (1839–1908), brazilský spisovatel
 José Ramón Machado Ventura (* 1930), kubánský politik
 Justina Machado (* 1972), severoamerická herečka
 Luz Machado (1916–1999), venezuelská spisovatelka
 Manuela Machado (* 1963), portugalská atletka
 Rodrigo Moreno Machado (* 1991), španělský fotbalista
 Rui Machado (* 1984), portugalský tenista
 Waldo Machado (1934–2019), brazilský fotbalista spíše známý jen jako Waldo